Drumopama är ett släkte av svampar. Drumopama ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Drumopama